Hospital São Francisco de Assis pode se referir a vários hospitais no Brasil:

 Hospital São Francisco de Assis (Santo Amaro da Imperatriz), em Santa Catarina
 Hospital São Francisco de Assis (Belo Horizonte), em Minas Gerais
 Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis, no Rio de Janeiro

Desambiguação